Ibragim Yuryevich Tsallagov (Vladikavkaz, 12 de dezembro de 1990) é um futebolista profissional russo que atua como defensor.

Carreira

Krylia Sovetov Samara
Ibragim Tsallagov se profissionalizou no Krylia Sovetov Samara, em 2009.

Rubin Kazan 
Ibragim Tsallagov se transferiu para o Rubin Kazan, em 2018, por empréstimo.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol 

Futebolistas da Rússia
Naturais de Vladikavkaz
Futebolistas do Krylia Sovetov
Futebolistas do Zenit São Petersburgo
Futebolistas do Futbolniy Klub Dinamo Moskva
Futebolistas do FC Rubin Kazan
Futebolistas do PFC Sochi